Arco peut désigner :
 Arco est une technique musicale ;
 Arco (Atlantic Richfield Oil Company) était une compagnie pétrolière américaine qui a fusionné avec la compagnie pétrolière britannique BP ;
 Arco est une foire d'art madrilène ;
 Arco ? est un fabricant de jouets ;
 Arco est une lampe dessinée par le designer Achille Castiglioni ;
 le train Arco, service commercial ferroviaire longue distance exploité par Renfe Operadora en Espagne ;
 Arco, un quai de réparation auxiliaire américain ;
  musée à Los Angeles fermé en 1984.

Toponymes 

 Arco est une commune italienne de la province de Trente.
 Arco est une ville américaine, siège du comté de Butte, dans l'Idaho.
 Arco est une ville américaine située dans le comté de Lincoln, dans le Minnesota.
 Le Palais Arco, ou Palais Gise, est un bâtiment de Munich (Allemagne).

Voir aussi 
 

Homonymie d'acronyme